Сен-Пьер-сюр-Див:

 Сен-Пьер-сюр-Див — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия.
 Сен-Пьер-сюр-Див — кантон во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия.